Castello di San Lorenzo – Civitella Paganico
 Castello di San Lorenzo – Gattinara
 Castello di San Lorenzo – Monticiano
Castello di San Lorenzo – Nesso
 Castello di San Lorenzo – Torre de' Picenardi